Понта́к () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6432. Всего в кантон Понтак входили 12 коммун, из них главной коммуной являлась Понтак.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 10 338 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Понтак на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи